Beč je lahko:
 Beč, Hrvaška
 Beč (Slovenija)
 Dunaj (srbohrvaško Beč)